L'édition 2017 du tournoi de tennis de Luxembourg se déroule du 16 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie International. Carina Witthöft remporte l'épreuve en simple, Lesley Kerkhove et Lidziya Marozava celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Française Océane Dodin, des Italiennes Camila Giorgi et Roberta Vinci, de la Polonaise Magda Linette et des Tchèques Lucie Šafářová, Barbora Strýcová et Markéta Vondroušová. Elles sont respectivement remplacées par Petra Martić, Naomi Broady, Eugenie Bouchard, Jana Čepelová, Madison Brengle, Evgeniya Rodina et Sara Sorribes Tormo.

Lauréates 
Carina Witthöft remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Mónica Puig.

En double, Lesley Kerkhove et Lidziya Marozava remportent leur  ensemble en battant en finale Eugenie Bouchard et Kirsten Flipkens. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Luxembourg
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Luxembourg
Tennis en octobre 2017
Tennis